Hulsdonk (Roosendaal), een buurtschap in Roosendaal
 Hulsdonk (Zundert), een buurtschap in Zundert